PKR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pokhara (Nepal)
 pkr – codice ISO 639-3 della lingua attapay kurumba
 PKR – codice valutario ISO 4217 della Rupia pakistana, valuta del Pakistan